Cafiso steht für:
 Caffiso, ein altes Volumenmaß
 Francesco Cafiso (* 1989), italienischer Jazz-Altsaxophonist